Il singolare maschile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Jim Courier 6-3, 6-7(1), 7-6(2).

Teste di serie 

 Jim Courier (finale)
 Pete Sampras (campione)
 Michael Chang (semifinali)
 Amos Mansdorf (semifinali)

 Brad Gilbert (secondo turno)
 Brett Steven (quarti di finale)
 David Wheaton (quarti di finale)
 Jan Siemerink (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1993
ATP Tour 1993